Staatsoperette bezeichnet:

 Staatsoperette Dresden, Operettentheater
 Staatsoperette (Film), österreichischer Fernsehfilm von 1977